Sezon 1974/1975 klubu AS Roma.

Sezon 
W drugim roku pracy Nils Liedholm osiągnął sukces z Romą. Zespół zajął 3. miejsce na podium tracąc 2 punkty do drugiego SSC Napoli i 4 punkty do mistrza kraju, Juventusu. "Tifosich" ucieszył fakt, iż Roma wyprzedziła w tabeli odwiecznego rywala, S.S. Lazio.

Rozgrywki 
 Serie A: 3. miejsce
 Puchar Włoch: półfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach